

Арсенал (Киев)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Закарпатье (Ужгород)

Заря (Луганск)

Ильичёвец (Мариуполь)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Оболонь (Киев)

Таврия (Симферополь)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2009/2010